Банкомат:

 Банкомат — программно-технический комплекс, предназначенный для автоматизированных выдачи и приёма наличных денежных средств.
 Банкомат — американский психологический триллер Дэвида Брукса.